Бацање диска у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 29. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони није бранио Пјотр Малаховски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 такмичар из 22. земље. 

  Аустрија (1)
  Грчка (1)
  Естонија (2)
  Италија (1)
  Кипар (1)	
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)

  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3)

  Украјина (1)
  Финска (1)
  Холандија (2)
  Хрватска (1) 
  Црна Гора (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацача диска 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе: А са 15 и Б са 16 такмичара. Квалификациона норма је износила 26,00 метара. У финале се пласирао један који је пребацио норму (КВ), а једанаест осталих према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном